Jan Heurich ist der Name folgender Personen:

*Jan Fryderyk Heurich (1873–1925), polnischer Architekt
Jan Kacper Heurich (1834–1887), polnischer Architekt